Elektromos kapacitás
 Kapacitás, befogadóképesség
 Névleges kapacitás